Ковдорский район — административно-территориальная единица (район) в Мурманской области России. В рамках организации местного самоуправления в его границах функционирует Ковдорский муниципальный округ (до 2021 года — городской округ Ковдорский район).

Административный центр — город Ковдор.

География 
Площадь 4 066 км². Относится к районам Крайнего Севера. Климат умеренно-холодный, с продолжительной зимой и прохладным дождливым летом. Средние температуры в январе и феврале составляют −13...−15 градусов, июля +14, абсолютный минимум температур −53 градуса, максимум +33. Снежный покров глубокий, снег лежит более 200 дней в году.

История 
Активное освоение района началось в 1930-е годы, когда в районе деревни Ёна были найдены запасы мусковита.

В 1933 году в районе современного города Ковдор найдены большие запасы железной руды.

С 1953 года началось строительство Ковдорского горно-обогатительного комбината.

В 1956 году Ковдор преобразован в посёлок городского типа (рабочий посёлок), а в 1965 году получил статус города.

В 1979 году образован Ковдорский район, включивший в себя город Ковдор и Ёнский сельский совет, преобразованный в 1999 году в Ёнскую сельскую администрацию, а в 2002 году — в Ёнский сельский территориальный округ.

В рамках организации местного самоуправления в границах района с 2006 года функционировало муниципальное образование Ковдорский район со статусом городского округа, с 1 января 2021 года — муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ.

В рамках административно-территориального устройства Ковдорский район продолжает выделяться как административно-территориальная единица области.

Население 

Максимальной численности население района достигло в конце 1980-х — начале 1990-х годов (в районе согласно результатам Всесоюзной переписи населения 1989 года проживало 36 786 человек).

 Урбанизация
В городских условиях (город Ковдор) проживают  % населения района.

Населённые пункты 
В состав района (муниципального округа) входят 6 населённых пунктов:

5 сельских населённых пунктов образуют Ёнский сельский территориальный округ с центром в н.п. Ёнский.
 Упразднённые населённые пункты

3 ноября 1999 года упразднён населённый пункт Уполокша, согласно Закону Мурманской области от 03 ноября 1999 года № 162-01-ЗМО «Об упразднении некоторых населённых пунктов Мурманской области».

26 октября 2007 года упразднён населённый пункт Слюда.

Местное самоуправление 
 Главы администрации
  Сомов Сергей Борисович — глава Ковдорского района
 Председатель Совета депутатов Ковдорского района
  Филипишин Александр Иванович

Экономика 
Крупнейшее предприятие района — Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Действует несколько небольших предприятий по лесозаготовке. Развита сфера торговли и услуг. Работает отделение «Сбербанка». Развитое в условиях севера сельское хозяйство (Лейпи)

Работает предприятие «Ковдорслюда», которое находится на грани банкротства.

Транспорт 
Через район проходят автомобильная трасса (протяжённостью 98 км), соединяющая город Ковдор с трассой Федерального значения  Санкт-Петербург — Мурманск (соединение в районе реки Пиренга, 25 км севернее города Полярные Зори), а также железнодорожная ветка сообщения Ковдор — Кандалакша.

Организовано прямое автобусное сообщение с Апатитами, Кандалакшей, Кировском, Мончегорском, Мурманском, Оленегорском, Полярными Зорями.

Туризм 
Работает гостиница «Уют», рядом городская автостоянка. Современный горнолыжный комплекс «ВАРС».

Культура 
В Ковдоре расположен городской Дворец культуры, в посёлке Ёнский — сельский Дом культуры. Районный Ковдорский краеведческий музей, Центр детского творчества, Детская Школа Искусств в Ковдоре, музыкальные школы в городе и в Ёнском.

Центральная библиотечная система района включает в себя три библиотеки в городе (одна из них — детская) и одну в посёлке Ёнском.

Знак памяти «Самолёт ЯК 9Д», установленный в 1986 году в память о летчиках-защитниках Советского Заполярья

Мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья», первая плита которого была установлена в 1974 году

Библиография 
 Ашитков С. Р. Строители рудного Ковдора. — М.: Недра, 1981.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального образования 
 Топографическая карта